Odyssey (odissea in lingua inglese) può significare:

Mars Odyssey  – sonda in orbita attorno al pianeta Marte
Odyssey – serie di console di Magnavox e Philips dal 1972 al 1978
Odyssey – console del 1972
Odyssey – serie televisiva statunitense del 2015

Musica 
ARP Odyssey – sintetizzatore analogico prodotto dalla ARP Instruments
 Odyssey – gruppo musicale statunitense
 Odyssey – brano musicale dei Dixie Dregs del 1978
Odyssey – album di Yngwie Malmsteen del 1988
Odyssey Through O2 – album di remix Jean Michel Jarre del 1998
Odyssey  – album di Vangelis del 2003
Odyssey  – album dei Fischerspooner del 2005
Odyssey  – album di Hayley Westenra del 2005
Odyssey  – singolo dei Dream Theater del 2009

Pagine correlate 
 The Odyssey